Villers-le-Sec (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Villers-le-Sec (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Villers-le-Sec (Moza) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Villers-le-Sec (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia